Le qualificazioni del singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2020 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Tennys Sandgren (qualificato)
  Gilles Simon (secondo turno)
  Aljaž Bedene (secondo turno)
  Aleksandr Bublik (direttamente nel Main Draw)
  Fernando Verdasco (primo turno)
  Tommy Paul (primo turno)
  Jérémy Chardy (secondo turno)
  Juan Ignacio Londero (primo turno)

<li>  João Sousa (ultimo turno, Lucky Loser)
<li>  Radu Albot (primo turno)
<li>  Mikael Ymer (ultimo turno)
<li>  Jahor Herasimaŭ (primo turno)
<li>  Kwon Soon-woo (primo turno)
<li>  Cameron Norrie (primo turno)
<li>  Corentin Moutet (ultimo turno)
  Thiago Monteiro (primo turno)

Qualificati 

  Tennys Sandgren
  Dominik Koepfer
  Marco Cecchinato
  Lorenzo Musetti

  Federico Coria 
  Facundo Bagnis 
  Pedro Martínez 
  Alejandro Davidovich Fokina

Lucky loser 

  João Sousa

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2020